Ранчо Санта Тересита има више значења:

 Ранчо Санта Тересита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Тересита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику